Бетина Кембъл () е артистичен псевдоним на бившата порнографска актриса Елизабет Джонгкинд (), родена на 25 май 1974 година в град Лелидорп, Суринам. Владее холандски, английски, френски и немски език.

Биография 
Когато е на 2 години семейството ѝ се премества в град Арнем, и стават граждани на Нидерландия.

Дебютира като актриса в порнографската индустрия през 1996 г., когато е на 22-годишна възраст.

Награди 
 2000: Venus награда за най-добра актриса в Европа.
 2000: Venus награда за най-добра актриса в света.
 2000: European-X-Festival in Brüssel: „Best Hardcore Actrice Starlet“

Филмография 
Филмография на Бетина Кембъл:

Бележки

Външни препратки 

 
 
 Бетина Кембъл на сайта Adult Film Database

Порнографски актриси от Нидерландия
Порнографски актриси от Суринам
Родени в Лелидорп